«Warszawa» — инструментальная песня, написанная Дэвидом Боуи в партнёрстве с Брайаном Ино и первоначально выпущенная на его альбоме Low 1977 года. Группа Joy Division первоначально называлась Warsaw, что было отсылкой к этой песне.

Композиция и процесс записи 
Аранжировка призвана вызвать ощущение опустошения Варшавы во время визита Боуи в 1973 года. Таинственные слова песни и кусок мелодии в середине песни основаны на записи «Helokanie» польской фолк хоровой, хотя лирика в песне фонетическая, в ней нет ни слова на польском. Боуи приобрел запись Śląsk, исполняющей эту песню, во время остановки в Варшаве.

Песня была написана с опорой на спонтанные и глубоко экспериментальные наработки Ино; Боуи выбрал создание текстуры вместо песни, которая бы соответствовала контексту других песен с альбома. С помощью метода Ино "запланированных несчастных случаев" был вручную создан клик-трэк в 430 кликов. Из этих кликов некоторые были выбраны случайным образом и каталогизированы. Ино и Боуи ждали, пока прозвучат их случайно выбранные щелчки, прежде чем сыграть случайно заданные аккорды. Когда щелчки были удалены, основной скелет изменений аккордов остался, и промежутки были заполнены их партиями, с Ино на инструментах и Боуи на вокале.

Результатом стала песня, состоящая из 4 секций. Первый раздел сессий спонтанный и в основном основанный на октавах. Потом на 1:17 гармония пропадает и заглавный аккорд меняется на F# и после начинается вторая, самая долгая часть. В 3:47 ключ снова меняется, текстура снова истончается и вокальная партия Боуи начинается. В 5:24 финальная секция начинается и эта секция просто основывается на повторение второй части.

Все вокальные партии были придуманы и исполнены Боуи, несмотря на присутствие 110 голосов. Ино отметил, что несмотря на его склонность к долгой работе над своими (синтезатор) наработками, Боуи исполнил все свои партии за 20 минут.

Участники записи 
 Дэвид Боуи: вокал
 Брайан Ино: синтезатор, пиано, чемберлин

Примечания

Литература 
 Greatorex, Johnathan. Just a Mortal With Potential. Teenage Wildlife. November 1996.
 Miles, Barry. David Bowie Black Book. London: Omnibus Press, 1980.
 David Power, David Bowie: A Sense of Art Paupers Press, 2003.

Ссылки 
  — a very detailed write-up on the Warszawa song
  — An article by Wojciech Oleksiak that describes the compositional history of the song.
  Podcast episode of «Stories From The Eastern West» series by culture.pl about history of the song.

Песни 1977 года
Песни, спродюсированные Дэвидом Боуи
Песни, написанные Дэвидом Боуи